Silver Shadow е дебютният сингъл на All Saints 1.9.7.5 издаден 1994 – 1995. Песента се представя слабо.

Сингълът е издаден в един формата.

Песни на „Ол Сейнтс“
Сингли от 1995 година